Diminutie (muziek)
 Diminutie (satire)